Евгений Львович Заславский (, , 20 мая 1920, Александрия, Херсонская губерния, УССР — 6 июля 2007, Минск, Белоруссия) — советский и белорусский . Один из авторов генерального плана Минска 1964 года, кандидат архитектуры с 1961 года. Профессор архитектуры БНТУ. Заслуженный архитектор Республики Беларусь (1980).

Биография 
Евгений Заславский родился в Александрии в еврейской семье. В 1949 году окончил Московский архитектурный институт. В 1949 году он был назначен старшим архитектором, затем заведующим отделом планировки и развития Минска в Управлении архитектуры при Совете Министров БССР.

В 1953 году Заславский возглавил Минский городской проект. В 1960—1980 годах являлся преподавателем в Белорусском политехническом институте. Позже стал его профессором. В 1962 году был назначен первым заместителем главного архитектора Минска. В 1972 году стал главным архитектором Минского городского проекта.

С 1973 года являлся главным архитектором районной планировочной мастерской Минского филиала Центра градостроительства. С 1978 года заведующий отделом городских центров научного отдела Белорусского научно-исследовательского института градостроительства.

С 1952 года член Союза архитекторов СССР. С 1942 года член КПСС. Проживал в Минске.

Работы 
Основные проекты (в соавторстве):

 Мост через Западную Двину в Витебске (1952)
 Здание Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами (1956)
 Дома на улице Козлова (1958)
 Микрорайон Чижовка (1964)
 Генеральные планы (1965, 1974)
 Схемотехническое построение городских и сельских населённых пунктов Белорусской ССР к 2000 году (1975, 1982)
 Районное планирование в Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской области (1977)

Автор научных работ, в том числе книг: 

 Общественные центры районных поселений БССР (Москва, 1963)
 Минск: послевоенный опыт реконструкции и развития (Москва, 1966, в соавторстве)
 Архитектурно-планировочная и пространственная организация общественных центров городских поселений (1987)

Личная жизнь 
Жена — Ольга Ладыгина, заслуженный архитектор Белорусской ССР, участница Второй мировой войны, выпускница МАРХИ.

Награды 

 Грамота Президиума Верховного Совета БССР (1969, 1970, 1980)
 Заслуженный архитектор Белорусской ССР (1980)

Примечания 

Кандидаты архитектуры
Члены Союза архитекторов СССР
Члены КПСС
Преподаватели Белорусского технического университета
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Белорусской ССР
Заслуженные архитекторы Белорусской ССР